Volltext bezeichnet:

 einen vollständigen Text
 E-Text, Textinhalte von Dateien oder Datenbanken
 den Mengentext eines Werkes im Bibliothekskatalog
 eine österreichische Zeitung für Literatur, siehe Volltext (Zeitschrift)

Siehe auch:

 Volltextrecherche, auch als „Volltextsuche“ bekannt
 Volltextindexierung
 Volltextdatenbank